Mai jos sunt redate orele de deschidere și de închidere a principalelor piețe valutare din întreaga lume. Aceasta include o listă parțială a burselor de valori și orele corespunzătoare de deschidere și de închidere, împreună cu fusul orar în care schimbul este situat. Determinarea orelor Bucureștiului de deschidere sau închidere a diferitelor burse se face adăugând 2 ore la orele UTC ( UTC = GMT).

Note 

 

Burse